Потапович — белорусская, польская и украинская фамилия. Известные носители:

 Потапович, Геннадий Михайлович (род. 1940) — заслуженный тренер СССР и Казахской ССР по легкой атлетике. Старший тренер сборной Италии по прыжкам с шестом.
 Потапович, Игорь Геннадьевич (род. 1967) — советский и казахстанский спортсмен-легкоатлет по прыжкам с шестом.
 Потапович, Николай Иосифович (1922—1985) — полный кавалер ордена Славы.
 Потапович, Павел Владимирович (род. 1980) — российский легкоатлет-стипльчезист.
 Жабко-Потапович, Лев Саввович (1890—1975) — украинский религиозный и общественный деятель, духовный писатель.